Kasteleto ima više značenja:
 Kasteleto (Asti)
 Kasteleto (Bolonja)
 Kasteleto (Breša)
 Kasteleto (Komo)
 Kasteleto (Kuneo)
 Kasteleto (Luka)
 Kasteleto (Mantova)
 Kasteleto (Milano)
 Kasteleto (Novara)
 Kasteleto (Padova)
 Kasteleto (Pjačenca)
 Kasteleto (Pistoja)
 Kasteleto (Trento)
 Kasteleto (Vareze)
 Kasteleto (Verona)
 Kasteleto (Vičenca)